Александров, Александр Петрович
 Александров, Александр Петрович (1900—1946) — советский флотоводец, контр-адмирал.
 Александров, Александр Петрович (1906—1981) — советский гидростроитель, дважды Герой Социалистического Труда.